embléma mint jelvény
 embléma, stilisztikai eszköz